Fort George peut désigner :

dans l'État de New York
 Fort George, un fort construit par les Britanniques en 1755 à Oswego (New York) ; il fut détruit par le commandant Louis-Joseph de Montcalm et son armée française et canadienne en 1756 lors de la bataille de Fort Oswego ; la zone comprenait en fait trois forts : Fort Ontario sur la rive ouest de la rivière Oswego, Fort Oswego sur la rive est de la rivière ainsi que Fort George légèrement plus à l'est ;
 Fort George, un fort construit sur le Lac George en 1756 ; il fut détruit en 1777 et abandonné en 1780 ;
 , un parc d'attraction à New York, actif autour des années 1900 ;
 Fort Amsterdam, à la pointe sud de Manhattan, qui a porté entre autres le nom de fort George ;

Autres
 Fort George, une forteresse du  siècle près d'Ardersier, au nord-est d'Inverness en Écosse ;
 Fort George, construit en 1789 par les mutins du Bounty, un fort situé à Tubuai, dans les Îles Australes ;
 Fort George, construit en 1790, un fort situé à George Town, dans les Îles Caïmans ;
 Fort George, construit en 1796 et lieu de la  en 1813, un fort situé à Niagara-on-the-Lake en Ontario ;
 Fort George, construit fin du , un fort situé au nord-est de Road Town dans les Îles Vierges britanniques ;
 Fort George, construit en 1705, un fort situé à Saint-Georges, la capitale de la Grenade dans les Caraïbes ;
 Fort George, construit en 1812 au sommet de l'île Mackinac sur le lac Huron, le nom d'origine de Fort Holmes dans l'État du Michigan ;
 Fort George, un autre nom du Fort Astoria construit en 1811 par l'American Fur Company, à l'origine de la ville d'Astoria dans l'Oregon ;
 Fort George, un poste de la Cie de la Baie d'Hudson près de Chisasibi, Québec ;
 Fort George, un poste de la Cie de la Baie d'Hudson à l'embouchure de la rivière George, Québec (aujourd'hui Kangiqsualujjuaq).